Сокольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сокольская волость (Макарьевский уезд) — в составе Костромской губернии
 Сокольская волость (Кобелякский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Сокольская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Сокольская волость (Липецкий уезд) — в составе Тамбовской губернии